Schichowitz bezeichnet

 Ciechowice (Schichowitz), Ortschaft der Landgemeinde Nędza, Powiat Raciborski, Polen
 Žichovice (Schichowitz), Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
Siehe auch:
 Cichowicz